Moita pode ser:

 Moita - município no distrito de Setúbal, Portugal
 Moita - freguesia no concelho de Anadia, Portugal
 Moita - freguesia no concelho da Marinha Grande, Portugal
 Moita - freguesia no concelho da Moita, Portugal
 Moita - freguesia no concelho do Sabugal, Portugal
 Moita do Norte - freguesia no concelho de Vila Nova da Barquinha, Portugal
 Moïta - comuna francesa no departamento da Alta Córsega

Desambiguação